Лос Хавијерес има више значења:

 Лос Хавијерес (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Хавијерес (Хокотитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику